In anatomia per sfintere anale si possono intendere i muscoli
 Sfintere anale esterno
 Sfintere anale interno